Ве́рхний Ерусла́н — название населённых пунктов в России:

 Верхний Еруслан — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Верхний Еруслан — село в Старополтавском районе Волгоградской области.

См. также 
 Еруслан